Прокопьевская — название населённых пунктов:

Россия 
 Прокопьевская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Прокопьевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Прокопьевская — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.